Hybophorellus är ett släkte av steklar som beskrevs av Schultz 1911. Hybophorellus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Hybophorellus